De Landesliga Hamburg 1969/70 was het 25ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

Langenhorner TSV werd kampioen en SC Sperber Hamburg vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, enkel Sperber Hamburg kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1969/70